Віль (, ) — топонім у Німеччині і Франції:

Віль () — муніципалітет у регіоні Рона-Альпи, департамент Ен
 Віль () — муніципалітет у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза

Віль () — громада в землі Північний Рейн-Вестфалія
 Віль () — громада в землі Баден-Вюртемберг

Див. також 
 Вілле (значення)